Stall  kan syfta på:

 Stall – en byggnad avsedd för förvaring av husdjur
 Lokstall – en byggnad för uppställning av lokomotiv
 Formel 1-stall – ett av lagen i Formel 1
 Cykelstall – ett av lagen i en cykeltävling, se Landsvägscykling
 Strängstall – en anordning som på ett stränginstrument lyfter upp och samlar strängarna från instrumentets hals och kropp
  Stall – ett läge där flygplan förlorar lyftkraft, se överstegring
 Stall, Kärnten – kommun i den österrikiska delstaten Kärnten